„Killing Is My Business... And Business Is Good!“ е дебютен студиен албум на траш метъл групата Мегадет. Издаден е през 1985 година. Звукозаписната компания дава на групата $8000 за да направят албума. Темите в него са смърт, насилие и окултизъм. Песента Mechanix е написана от Мъстейн за Металика, но когато бива изгонен от там, тя става част от Killing Is My Business... And Business Is Good!

Състав 
 Дейв Мъстейн – китара, вокали, пиано
 Крис Поулънд – китара
 Дейвид Елефсън – бас китара
 Гар Самюълсън – барабани

Песни

Бонус парчета от 2002 
 "Last Rites/Loved to Death" (demo version)
 The Mechanix (demo version)
 The Skull Beneath the Skin (demo version)

Албуми на Мегадет
Музикални албуми от 1985 година
Дебютни албуми